Черновское сельское поселение — муниципальные образования (сельские поселения) в России:

 Черновское сельское поселение — в Шабалинском районе Кировской области.
 Черновское сельское поселение — в Первомайском районе Крыма.
 Черновское сельское поселение — в Сланцевском районе Ленинградской области.
 Черновское сельское поселение — в Большесосновском районе Пермского края.

См. также 
 Сельское поселение Чёрновский — в Волжском районе Самарской области
 Черновский сельсовет